

Sigle
 Faster Than Light – "più veloce della luce", velocità superluminale
 Fruit of the Loom – azienda di abbigliamento statunitense
 Full Truck Load – termine inglese che indica una consegna di merce su camion completo 
 Fuori tempo limite 
 FTL: Faster Than Light – videogioco del 2012

Informatica
Flash Translation Layer – software utilizzato per le per la traduzione di indirizzi logici in memorie flash.

Codici 
 FTL – codice vettore ICAO di Flying Tiger Line

Altro
 FTL – vecchia targa automobilistica di Freital (Germania)
FTL Games – gruppo di sviluppatori software per videogiochi